УФА (UFA, «Universum Film AG», Deutsche Film-Aktiengesellschaft) — немецкая киностудия.

Предыстория студии 
История киностудии берёт своё начало в 1911 году. Новая студия была названа «Киностудия Бабельсберг» () по названию Бабельсберга — пригорода Потсдама, где она располагалась. 12 февраля 1912 года в только что построенном стеклянном павильоне начались съемки первого фильма фирмы Deutsche Bioscop «Танец мёртвых». Вскоре киностудия стала одной из крупнейших в Европе. 

В 1917 году на базе киностудии было организовано акционерное общество «UFA: Универсум Фильм Акциенгезельшафт». Одним из его учредителей выступил рейхсвер, планировавший выпуск пропагандистских фильмов. После поражения Германии в Первой мировой войне киностудия долгое время не функционировала.

В 1926 году в Бабельсберге строится новый съёмочный павильон. В 1929 году на студии был снят первый звуковой фильм «Мелодия сердца».

С приходом к власти в Германии НСДАП студия находилась под контролем министерства пропаганды и стала одним из центров киноиндустрии нацистской Германии. Под контролем новой власти на ней снимались, главным образом, развлекательные ленты, а также пропагандистские фильмы о «новой Германии».

С 1946 по 1992 год на территории студии находилась студия ДЕФА ГДР, прославившаяся производством популярных в СССР и странах «народной демократии» вестернов.

См. также 
 Кинематограф Германии
 ДЕФА

Ссылки 
 сайт UFA 

Кинокомпании Германии
Культура Потсдама
Кинокомпании по алфавиту